Hornafjörður – zatoka w południowo-wschodniej Islandii
 Hornafjörður – gmina w południowo-wschodniej Islandii
 Port lotniczy Hornafjörður – port lotniczy w południowo-wschodniej Islandii